Serafim pode ser:

 Serafim, Anjo de seis asas;
 Serafim; telenovela mexicana;
 Serafim Corrêa, político brasileiro;
 Serafim Fernandes de Araújo, cardeal e arcebispo brasileiro;
 Serafim Gonzalez, ator e escultor brasileiro;
 Serafim José de Meneses, barão do Araçuaí;
 Serafim Lampião, um personagem de série de histórias em quadrinhos As Aventuras de Tintin;
 Serafim Leite, padre jesuíta;
 Manuel Serafim Monteiro Pereira, ex-jogador da seleção portuguesa de futebol;
 Marcelo Serafim. famercêutico e político brasileiro;
 Raquel Serafim, modelo portuguesa;
 Ordem de Serafim, ordem de cavalaria sueca.

Desambiguação